Ricinoides:
 Ricinoides — род паукообразных из отряда рицинулей
 Ricinoides — младший синоним рода Croton, растений из семейства молочайных